Хуа́н Мануэ́ль Ло́пес Марти́нес (; 3 сентября 1969, Мадрид) — испанский футболист, защитник. Выступал за сборную Испании. Олимпийский чемпион 1992 года.

Карьера

Клубная 
Воспитанник «Атлетико Мадрид» Хуан Мануэль Лопес начал карьеру в резервной команде «матрасников» — «Атлетико Мадриленьо». 24 апреля 1991 года дебютировал в основе «Атлетико Мадрид». За 10 лет в команде провёл 156 матчей, забив три мяча

Международная 
На Олимпиаде-1992 в Барселоне Хуанма Лопес в составе олимпийской сборной Испании выиграл золотую медаль. 

Свой первый матч он сыграл 16 декабря 1992 против Латвии. Со сборной Испании он участвовал в чемпионате Европы 1996.

Матчи Лопеса за сборную Испании

Достижения 
 Чемпион Испании: 1995/96
 Обладатель Кубка Испании: 1990/91, 1991/92, 1995/96.
 Финалист Суперкубка Испании: 1996

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Олимпийские чемпионы от Испании
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»